Асани — фамилия. Представители:
 Асани, Джелил (род. 1995) — македонский футболист албанского происхождения, полузащитник.
 Асани, Ясир (род. 1995) — албанский и македонский футболист, полузащитник.